Склад збірної Швеції на чемпіонаті Європи 2004 

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 2004
Швеція 2004